Андре́й Ра́зин:
 
 Разин, Андрей Васильевич (род. 1962) — советский легкоатлет, тренер.
 Разин, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский хоккеист и тренер.